Magik è il nome di due personaggi dei fumetti della Marvel Comics:
 Illyana Rasputin, la prima Magik
 Amanda Sefton, la seconda Magik